

Удобний — селище, Майкопський район, Адигея
 Удобний — селище, Старошайговський район, Мордовія